Мари́на Серге́евна Алексе́ева (род. 4 июня 1931, Москва) — советская и русская концертно-камерная певица (колоратурное сопрано) и педагог. Заслуженная артистка РСФСР (1991), профессор (2004).

Биография 
Марина Алексеева родилась 4 июня 1931 года в Москве. В 1948 году поступила в Музыкальное училище при Московской консерватории на вокальное отделение, прослушивалась у Антонины Васильевны Неждановой, от которой получила одобрительный отзыв. В течение трёх лет занималась в классе Мирзоевой Марии Моисеевны, и, не окончив училища, продолжила обучение в Московской консерватории у неё же до 1957 года. Алексеева посвятила Мирзоевой М. М. «Вокализы для высокого голоса», изданные в Москве в 1975 году.

С 1960 года солистка «Москонцерта». Репертуар её концертов составляли редко исполняемые произведения отечественных и зарубежных композиторов, песни народов мира и тематические концерты: «Русская музыка», «Песни народов СССР», «Немецкая музыка», «Французская музыка», «Итальянская музыка» и другие. Гастролировала во многих
городах СССР и за рубежом (Германия, Италия). С 1981 года преподаёт в Музыкальном училище при Московской консерватории, с 1996 года работает на кафедре сольного пения в Московской консерватории. Среди её учениц — солистка Большого театра и обладательница многих премий, оперная певица Екатерина Николаевна Щербаченко.

С 1995 года — доцент, с 2004 — профессор.

Награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1991)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница, посвященная Алексеевой М. С., на сайте Московской консерватории

Выпускники Академического музыкального училища при Московской консерватории
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Академического музыкального училища при Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Артисты Москонцерта